Фоссе́з () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 45 км на північ від Парижа, 80 км на південь від Ам'єна, 25 км на південь від Бове.

Історія 

1 січня 2016 року Фоссез і Ансервіль було приєднано до муніципалітету Борнель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 267 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 732,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Фоссез на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фоссез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Уаза